Jacobus I van Monaco (1689-1751), vorst van Monaco (1731-1733)
Jacobus I van Aragón (1208-1276), was ook Jacobus I van Majorca
Jacob I van La Marche (1319-1362), graaf van Ponthieu (1351-1360)
Jacob I van Baden
 Jakob van Baden (1471-1511), prins-aartsbisschop van Trier
Jacobus I van Cyprus
Jacobus I van Haïti (1760-1806)
Jacobus I van Schotland (1394-1437)
Jacobus I van Engeland (1566-1625)